Podmore est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Podmore (1931-1994), producteur de télévision anglais
Colin Podmore (né en 1960), historien britannique
Edgar Podmore (1918-2000), joueur de football anglais
Frank Podmore (1856-1910), écrivain anglais
George Podmore (1924-2005), jockey australien
John Podmore (15 siècle), homme politique anglais
Olivia Podmore (1997-2021), coureuse cycliste néo-zélandaise

Homonymie de patronyme